Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Zajcew − radziecki mikrobiolog, wojskowy kolaborant w czasie II wojny światowej, emigracyjny działacz polityczny, publicysta
 Aleksandr Zajcew − radziecki łyżwiarz figurowy
 Aleksandr Zajcew − rosyjski szachista
 Aleksandr Zajcew − radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Ihor Zajcew − ukraiński piłkarz
 Igor Zajcew − rosyjski szachista i trener szachowy
 Metody (Zajcew) − prawosławny duchowny, biskup
 Michaił Zajcew − radziecki dowódca wojskowy
 Nikita Zajcew − rosyjski hokeista
 Kostiantyn Zajcew − ukraiński wioślarz
 Serhij Zajcew − ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Tichon (Zajcew) − prawosławny duchowny, biskup
 Wasilij Zajcew − radziecki snajper
 Wasilij Zajcew − radziecki lotnik wojskowy
 Wiaczesław Zajcew − radziecki siatkarz, olimpijczyk
 Wiktor Zajcew − uzbecki lekkoatleta